Солунский — происходящий из греческого города Салоники.

Персоналии 
 Анастасий Солунский
 Димитрий Солунский
 Давид Солунский
 Иосиф Солунский
 Симеон Солунский
 Евстафий Солунский
 Евфимий Солунский
 Лупп Солунский
 Мефодий Солунский
 Матрона Солунская

Географические объекты 
 Солунский залив